Cook Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cook Peak (bergstopp),

Nya Zeeland 

 Aoraki/Mount Cook, berg, Canterbury,

USA 

 Cook Peak (berg i USA, Kalifornien), Kern County, 
 Cook Peak (berg i USA, Wyoming), Park County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar